Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 12 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015